Затонное — село в Илекском районе Оренбургской области, административный центр и единственный населённый пункт Затонновского сельсовета.

Расположено на правом берегу Илека в 19 км к юго-востоку от села Илек. По реке в этом месте проходит граница с Казахстаном.

История 
В 1811 году были построены казачьи форпосты со сменными гарнизонами: Изобильный, Новоилецкий, Озёрный и Затонный. В качестве укреплений были вырыты рвы с насыпью, внутри форпостов построены сараи из хвороста для казаков, а для зимовья вырыты землянки.

В 1817 губернатор Эссен возложил заселение Затонного и Озёрного на Уральское казачье войско. Новопоселенцам были предоставлены льготы по рыболовству и пользованию лесными богатствами, а также освобождение от службы на 3 года для обустройства своего хозяйства. Казаки в форпосте несли службу по охране реки Илек.

В 1862 году в Затонном насчитывалось 302 души мужского пола, на 1 душу приходилось 75 десятин земли (82,5 га).

В годы Первой мировой войны большинство казаков было призвано в армию.

В 1919 во время наступления Красной Армии все казаки были мобилизованы, в основном принудительно, в ряды белоказачьих соединений. На станицу красные наступали с севера, а белые держили оборону недалеко от станицы. В этих местах до сих пор находят множество стрелянных винтовочных гильз.

Население

Литература 
 Илекский район Оренбургской области: Краеведческий атлас / А. А. Чибилёв, А. А. Соколов. — Оренбург: Печатный дом «Димур», 2007. — 36 с. ISBN 978-5-7689-0181-3
 Моя добрая малая родина (Из истории Илекского района). ГУП "РИД «Урал», 2006. — 314 с.

Примечания 

Населённые пункты Илекского района
Российские военные укрепления